Salatíny – grupa szczytów w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Salatíny – grupa szczytów w Tatrach Zachodnich na Słowacji